Чойка — многозначный термин; гидроним.

 Чойка — река в России, протекает в Республике Алтай; приток Бавы. 
 Чойка — река в России, протекает в Республике Алтай; приток Иши.